Жюли Куэн (; родилась 2 декабря 1982 года в Амьене, Франция) — французская теннисистка; победительница 26 турниров ITF (10 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Жюли — потомственная спортсменка: её родители в прошлом профессиональные гандболисты.

Куэн в теннисе с семь лет. В детстве Жюли тренировалась в одном клубе и у того же тренера, что и Амели Моресмо. Своим любимым покрытием француженка считает хард.

В юниорские годы Куэн училась в США (в итоге получив степень в области математики) и играла в теннис в местной студенческой лиге NCAA. В данном соревновании француженка трижды достигала полуфиналов (дважды — в парном разряде).

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (22)

Победы (10)

Поражения (12)

Финалы турниров ITF в парном разряде (27)

Победы (16)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 9 августа 2017 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Франции